Liberti – persona precedentemente schiavizzata che è stata liberata dalla condizione di schiavitù
 Antonio Liberti – imprenditore e dirigente sportivo argentino
 Enzo Liberti – attore, doppiatore e regista italiano
 Stefano Liberti – giornalista e scrittore italiano